Benavides oder Benavídes ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Benavides (* 1991), spanischer Kanute
 Alfonso de la Cueva-Benavides y Mendoza-Carrillo (1574–1655), spanischer Diplomat und Kardinal
 Ambrosio de Benavides Medina Liñán y Torres (1718–1787), spanischer Kolonialbeamter; Gouverneur von Puerto Rico, Charcas und Chile
 Carlos Benavídes (* 1949), uruguayischer Sänger
 César Benavides (1912–2011), chilenischer Generalleutnant und Politiker
 Emma Paulina Vargas de Benavides (* 1943), peruanische Politikerin
 Jesse Benavides (* 1963), US-amerikanischer Boxer
 José Maria Benavides (* 1945), spanischer Segler

 Kevin Benavides (* 1989), argentinischer Motorradrennfahrer
 Luciano Benavides (* 1995), argentinischer Motorradrennfahrer
 Luis Benavides, uruguayischer Moderner Fünfkämpfer
 Luis de Benavides Carrillo (1608–1668), spanischer Gouverneur von Mailand und Statthalter der Niederlande
 Oscar R. Benavides (1876–1945), General und Staatspräsident von Peru
 Ramiro Benavides (* 1947), bolivianischer Tennisspieler
 Ramiro Benavides (Schwimmer) (* 1954), guatemaltekischer Schwimmer
 Virgen Benavides (* 1974), kubanische Sprinterin

Benavides heißen die Orte

 Benavides (Texas) in den Vereinigten Staaten
 Benavides (León), eine Gemeinde in der Provinz León, Spanien

Siehe auch:

 Benavidez
 Benevides
 Manuel Benavides, Ort in Chihuahua, Mexiko
 Municipio Manuel Benavides, Gemeinde in Chihuahua, Mexiko